Ел Корозо има више значења:

 Ел Корозо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо, Ел Бахо Гранде (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо, Лос Лаурелес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Корозо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Корозо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Корозо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Корозо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Корозо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Корозо, Ел Астека (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Корозо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Корозо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику